PTU může být:

 PTU (film) – hongkongský film z roku 2003
 PTU neboli Pressure, Temperature, hUmidity – týkající se tlaku, teploty a vlhkosti
 power take off unit, ve zkratce PTU – jednotka startovního výkonu u Ferrari FF